Steinhorst (Delbrück), een plaats in de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen
 Steinhorst (Lauenburg), een plaats in de Duitse deelstaat Sleeswijk-Holstein
 Steinhorst (Nedersaksen), een plaats in de Duitse deelstaat Nedersaksen